Орві́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 155 км на захід від Парижа, 60 км на південний схід від Кана, 55 км на північ від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року Орвіль і Ле-Сап було об'єднано в новий муніципалітет Сап-ан-Ож.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Орвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Орн